Job (boek), een boek in de Hebreeuwse Bijbel
Job (persoon), een personage uit de Hebreeuwse Bijbel, ook genoemd in de Koran
Job (schrijver), pseudoniem van de Zwitserse stripauteur André Jobin (Yakari)
Job (voornaam), een jongensnaam
 Job I, Grieks patriarch van Antiochië (810-826)
 Job van Alexandrië, Grieks patriarch van Alexandrië (954-960)
Job (Puy-de-Dôme), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme
Het Engelse woord of de Vlaamse duiding voor een baan, zie Werken (arbeid)
een type steenbeitel, ook wel jop genaamd; zie Steenbeitel
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Nederlandse belangenorganisatie voor mbo-scholieren
Joseph-Désiré Job, een Kameroens voetballer
Ricardo Job Estêvão, een Angolees voetballer, kortweg Job genoemd